Mala Grabovnica est un toponyme qui peut désigner :
Mala Grabovnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
Mala Grabovnica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica.